

Cinema 
 Forlorn River – film del 1926 diretto da John Waters
 Forlorn River – film del 1937 diretto da Charles Barton

Letteratura 
 Il fiume abbandonato (Forlorn River) – romanzo di Zane Grey del 1927